Рухидиль Гурбанлы (; ) — азербайджанская гимнастка, двукратный серебряный призёр и бронзовый призёр вторых Европейских игр 2019 года в Минске по спортивной акробатике в паре с Абдуллой Аль-Машайхи.

Биография 
Рухидиль Гурбанлы родилась 28 мая 2003 года в Азербайджане. С 2008 года занимается спортивной акробатикой.

В 2017 году Рухидиль Гурбанлы в паре с Абдуллой Аль-Машайхи выиграла бронзу 28-го чемпионата Европы среди юниоров в Жешуве.

В 2018 году смешанная пара Рухидиль Гурбанлы – Абдулла Аль-Мешаихи заняла четвертое место на  в Антверпене, выиграв вакансию на Европейские игры 2019.

В этом же году Гурбанлы в паре с Абдуллой Аль-Машайхи выиграла серебро на Кубке мира по спортивной акробатике в Баку

В июне 2019 года на первых Европейских играх в Минске Рухидиль Гурбанлы в паре с Абдуллой Аль-Машайхи выиграла серебро в комбинированном упражнении, а за день до этого — серебро и бронзу в динамическом и балансовом упражнениях соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики
 Профиль на сайте Евро-2019

Гимнасты Азербайджана